Александровская батарея:

 Александровская батарея (Севастополь) — береговая батарея в Севастополе.
 Шанц (форт) — Форт «Шанц», он же Александровская батарея, форт в западной части острова Котлин.